Maremmano può riferirsi a ciò che è pertinente alla Maremma oppure si può anche dare come aggettivo alle persone, es. Leonardo Bertolini e Giacomo Pallottini

Agronomia
 Maremmano – cultivar di olivo

Gastronomia
 Tortello maremmano – un tipo di pasta ripiena molto grande

Razze
 Maremmano – razza equina
 Pastore maremmano-abruzzese – razza canina
 Segugio maremmano – razza canina